Ledderhose ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ledderhose (1855–1925), deutscher Mediziner, nach dem die Krankheit Morbus Ledderhose benannt ist
 Karl Ledderhose (1821–1899), kurhessischer, preußischer und elsässischer Verwaltungsbeamter und Politiker
 Karl Friedrich Ledderhose (1806–1890), deutscher Theologe und Autor
 Konrad Wilhelm Ledderhose (1751–1812), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Lederhose (Begriffsklärung)
 Ledderhos